Луцько — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 305 носіїв; найбільше — на Придніпров'ї.
 Луцько Богдан Вікторович (1981—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луцько Гриць Антонович (1887 — після 1922) — поручник УГА, лікар 19-го стрілецького куреня 3-ої Залізної стрілецької дивізії Дієвої Армії УНР.

 Луцько — населений пункт в Хорватії, у складі громади Загреба,  район Новий Загреб-Захід.

Примітки

Джерела 
 Імена Самостійної України